Feind im Blut steht für:

 Feind im Blut (1931), deutsch-Schweizer Aufklärungsfilm von Walter Ruttmann
 Feind im Blut (1957), deutscher Spielfilm von Willy Sedler